Деніел Коук (1745—1825) — англійський адвокат і член парламенту.
 Д'Евес Коук (1747—1811) — англійський духівник і педагог.
 Едвард Коук (1552—1634) — англійський юрист, судовий діяч та політик, автор класичних юридичних праць з англійського (загального) права.
 Крістофер Коук (* 1969) — ямайський наркобарон і керівник кримінального угрупування.

 Коук — округ (графство) у штаті Техас, США.